Брахантемум Баранова () - вид растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Ксерофитный полукустарничек длиной 10-35 см. Корень толстый, деревянистый, многоглавый. Стебли многочисленные, прямые, обильно облиственные. Листья серовато-зеленые, 2-2.5 см длиной и 1-1.5 см шириной, на длинных узкокрылатых черешках.

Цветоложе плоское, покрытое короткими волосками. Соцветие - корзинка. Цветки язычковые, жёлтого цвета. Цветет с середины августа до середины октября, массовое цветение наблюдается в середине сентября.
Семена созревают в сентябре - октябре. Вызревание семян зависит от микроклиматических условий и происходит не каждый год.

Число хромосом 2n=18.

Экология и распространение 
Облигатный кальцефил. Обитает на каменистых осыпях, склонах, известняках.

Эндемик Алтая. Известно всего 14 местонахождений вида.

Охранный статус 
Вид занесен в Красную книгу России и региональную Красную книгу республики Алтай. Вымирает в связи с выпасом скота и антропогенном воздействии в местах своего произрастания, а также в связи
с узкой экологической амплитудой и слабым семенным возобновлением.

Примечания

Ссылки 

Пупавковые
Флора Сибири
Эндемики Сибири
Таксоны растений, названные в честь людей
Кальцифильные растения